UK Championship 2007, en rankingturnering i snooker, som spelades mellan 8 och 16 december 2007 i Telford, England. Ronnie O'Sullivan vann sin fjärde titel, då han slog Stephen Maguire i finalen. O'Sullivan gjorde dessutom ett maximumbreak i det sista och avgörande framet i semifinalen mot Mark Selby. Det var hans åttonde maximumbreak, vilket gjorde att han delade rekordet med Stephen Hendry. Detta var andra turneringen i rad som O'Sullivan gjorde ett maximumbreak.

I turneringen slogs också ett rekord: Mark Selby och Marco Fu spelade historiens längsta TV-sända frame, 77 minuter. Det tidigare rekordet, 74 minuter, innehades av Peter Ebdon och Graeme Dott från VM-finalen 2006. Selbys och Fus rekord överträffades dock i 2008 års China Open av Shaun Murphy och Dave Harold: 93 minuter!

Resultat 

Detta är matcherna i huvudturneringen, från och med den omgång då de högst seedade spelarna gick in i turneringen.

2007 i Storbritannien
Snookersäsongen 2007/2008
2007